Lago Barbara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lago Barbará, sjö, Amazonas, 
 Lago Bárbara, sjö, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar